Бад-Зааров () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Одер-Шпрее. Адміністративний центр об'єднання громад Шармютцельзее.

Площа — 51,98 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу
Курорти Німеччини